dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Piława (Basse-Silésie), village.
dans la voïvodie de Mazovie
 Pilawa est une ville et le siège de la gmina de Pilawa.
 Pilawa est un village de la gmina de Piaseczno.
 dans la  voïvodie de Poméranie occidentale
 Piława, un village situé dans la gmina de Wałcz, dans le powiat de Wałcz